Гриха́льва (Ри́о-Гра́нде-де-Чья́па, Мескала́па; устар. Табаско; ) — река в штатах Чьяпас и Табаско на юго-востоке Мексики, верховья в Гватемале. Судоходна до города Вилья-Эрмоса.

Длина реки составляет 650 км. Средний расход воды в устье — 1680 м³/с.

Грихальва начинается в горах Сьерра-Мадре-де-Чьяпас. В верхней половине течёт преимущественно на северо-запад. В среднем течении на Грихальве устроено крупное водохранилище Нецауалькойотль. В низовье пересекает низменность Табаско и впадает в залив Кампече на юге Мексиканского залива.

Является одной из крупнейших рек страны. Речной бассейн составляет 134 400 км².

На реке создан каскад из 4 ГЭС суммарной установленной мощностью 4,8 млн кВт. Крупнейшая из этих ГЭС — Чикоасен (2,4 млн кВт).

Названа в честь испанского конкистадора Хуана де Грихальва, который посетил этот район в 1518 году.

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в залив Кампече
Реки Чьяпаса
Реки Табаско